«Азиатский связной» () — боевик режиссёра Дэниэла Дзирилли. Премьера состоялась 13 мая 2016 года. Основан на рассказе актера Тома Сайзмора «Связь с мексиканцами», но был переписан так, чтобы действие происходило в Азии. Фильм вышел сразу на видео.

Сюжет 
Где-то в Юго-Восточной Азии двое грабителей совершают ограбление банка. В их руках оказываются деньги, принадлежащие главарю преступной группировки Гэну Ширанкири, поэтому его гангстеры начинают охоту за ним. Вскоре Сэма, одного из грабителей, убивают. Его приятель Джек вместе со своей любовницей противостоят охотящимся за ними бандитами.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
 
 Рецензия на фильм на сайте LAtimes.com
 Рецензия на фильм на сайте Rogerebert.com
 Рецензия на фильм на сайте Theactionelite.com
 Рецензия на фильм на сайте Manlymovie.net

Фильмы на английском языке
Фильмы-боевики США